Zelaya ist ein baskisches Wort, das „Feld“ bedeutet. Es kann sich beziehen auf:
 Zelaya (Nicaragua), eine ehemalige Provinz von Nicaragua
 Zelaya (Argentinien), eine Siedlung im Partido Pilar in Argentinien

Zelaya ist der Familienname folgender Personen:
 Héctor Zelaya (* 1957), honduranischer Fußballspieler

 Juan Nepomuceno Fernández Lindo y Zelaya (1790–1857), erster Präsident El Salvadors
 Manuel Zelaya (* 1952), Präsident von Honduras 2006–2009

Siehe auch:
 Celaya (Begriffsklärung)